Desa Sukabakti kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukabakti (administrativ by i Indonesien, lat -6,16, long 107,14), Jawa Barat, 
 Desa Sukabakti (administrativ by i Indonesien, lat -7,28, long 107,37), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar